Кари́м Ха́гги (; 20 января 1984, Кассерин, Тунис) — тунисский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал в сборной Туниса.

Карьера

Клубная 
Начал свою профессиональную карьеру Карим в «Страсбуре». За 2 сезона, проведенные там, он отыграл 52 матча и забил 3 мяча.

В 2006 году, после вылета страсбуржцев в Лигу 2 Хагги подписал контракт с леверкузенским «Байером» сроком на три года.

По окончании контракта с «фармацевтами» тунисец перебрался в «Ганновер 96».

2 сентября 2013 года Хагги перешёл в «Штутгарт», подписав контракт на 2 года.

21 июня 2015 года Хагги в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «Фортуной» из Дюссельдорфа.

В сборной 
За сборную Хагги сыграл 76 матчей и забил 6 мячей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Карима Хагги
 Профиль на Weltfussball.de
 Профиль на Fussballdaten.de
 
 
 

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Санкт-Галлен»